Herff steht für:
 Herff (Adelsgeschlecht), französisch-deutsches Adelsgeschlecht
 Herff-Brooks Corporation, US-amerikanischer Automobilhersteller

Herff ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand von Herff (1820–1912), deutsch-amerikanischer Chirurg
 Maximilian von Herff (1893–1945), deutscher SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
 Otto von Herff (1856–1916), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer